Ранчо Куатро Р има више значења:

 Ранчо Куатро Р (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Куатро Р (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику